Mobile Tracker – technologia stosowana w telefonach komórkowych w celu zabezpieczenia przed kradzieżą. Najbardziej popularna jej forma działa następująco: po kradzieży w momencie zmiany karty SIM w telefonie określa on swoje położenie na podstawie trzech anten telekomunikacyjnych znajdujących się w pobliżu i wysyła informacje do wcześniej zdefiniowanych odbiorców (max 5). W informacji, którą otrzyma odbiorca, znajdzie się numer IMEI urządzenia, oraz jego numer telefonu, który pozwoli na ustalenie nowego użytkownika. Obecnie ta technologia jest używana jedynie w telefonach marki Samsung.

Przypisy 

Telefony komórkowe
Samsung

ca:Servei basat en localització
de:Standortbezogene Dienste
ko:위치 기반 서비스
ru:Location-based service
fi:Tukiasemapaikannus